Az 2007-es Tippeligaen volt a 63. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2007. április 9-én kezdődött és november 3-án ért véget.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont a Brann csapata nyerte, a bajnokság történetében harmadjára.

Tabella

Osztályozó 
A Bodø/Glimt csapata nyert 4–2-es összesítéssel az Odd Grenland ellen, az Odd Grenland kiesett a másodosztályba, míg a Bodø/Glimt feljutott az első osztályba.

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Sárga és piros lapok

Játékosok 
 Legtöbb sárga lap: 7
  Lars Iver Strand (Tromsø)
 Legtöbb piros lap: 3
  Frode Kippe (Lillestrøm)

Klubcsapatok 
 Legtöbb sárga lap: 53
 Sandefjord
 Legtöbb piros lap: 6
 Lillestrøm

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok